Dit is de wereldranglijst voor mannen van oktober 2022 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 6 oktober 2022.

Mannen 10